A 2008-as spanyol nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság második versenye, melyet Jerezben rendeztek március 30-án.

A MotoGP versenyét Dani Pedrosa nyerte Valentino Rossi és a pole-ból induló Jorge Lorenzo előtt. A negyedlitereseknél a finn Mika Kallio nyerte, miután a verseny első két helyezettje, Bautista és Simoncelli összeütköztek, nem sokkal a verseny vége előtt. A 125 köbcentiseknél Simone Corsi diadalmaskodott.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Spanyol
Motorversenyzés Spanyolországban
Andalúzia